

Patronyme
 Anne-Marie Berglund (1952-2020), écrivain suédoise qui a été également actrice porno.
 Bo Berglund, (1955- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Charles Berglund, (1962- ), est un joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Christian Berglund, (1980- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Dan Berglund, (1963- ) est un contrebassiste et compositeur suédois.
 Fredrik Berglund, (1979- ), est un joueur international de football suédois.
 Hans Berglund, (1918-2006), est un kayakiste suédois.
 Kelli Berglund, (1996-), est une actrice et danseuse américaine.
 Kristofer Berglund, (1988- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Marianne Berglund, (1963- ), est une coureuse cycliste suédoise.
 Paavo Berglund, (1929-2012), fut un chef d'orchestre finlandais.
 Patrik Berglund, (1988- ) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.
 Per-Arne Berglund, (1927-2002) est un athlète suédois.

Homonymie de patronyme suédois